Антохин — русская фамилия. Женская форму Антохина.

 Известные носители 
 Антохин, Анатолий Георгиевич (1949—2011) — российский и американский драматург и театральный режиссёр.
 Антохин, Виктор Николаевич (1927—2003) — звеньевой совхоза «Урупский» Новокубанского района Краснодарского края, Герой Социалистического Труда.
 

 Антохин, Геннадий Иванович (род. 1949) — советский, российский капитан дальнего плавания, Герой Труда Российской Федерации.

 Антохина, Юлия Анатольевна (род. 1976) — доктор экономических наук; ректор Санкт-Петербургского университета аэрокосмического приборостроения (с 2014). Примечания